Westmoreland (Kansas)
Westmoreland (Tennessee)
Westmoreland (paróquia)

Desambiguações de topônimos